Erhard – forma tedesca del nome proprio di persona italiano maschile Erardo
Ludwig Erhard – politico tedesco
Johann Benjamin Erhard – medico, filosofo e scrittore tedesco
Erhard – comune del Minnesota